LB1 steht für:

 LB1, wissenschaftliche Bezeichnung für den Holotypus der biologischen Art Homo floresiensis
 LB 1–3, eine historische Privatbahn auf Langeland
 LB-1, ein binäres System aus einem Stern und einem schwarzen Loch

Abkürzung